Municipio de Shirley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shirley (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Shirley (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Shirley (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.